Eleonora z Lancasteru, hraběnka z Arundelu (11. září 1318 – 11. ledna 1372) byla pátá dcera hraběte Jindřicha z Lancasteru a Maud Chaworthové.

První manželství a potomci 
Eleonora se poprvé provdala 6. listopadu 1330 za 2. barona Jana z Beaumontu, syna Jindřicha z Beaumontu, 4. hraběte z Buchanu, 1. barona z Beaumontu a jeho manželky Alice Comynové. Jan zemřel 14. dubna 1342 při turnaji. Měli spolu jednoho syna, kterého Eleonora porodila v Gentu, když sloužila jako dvorní dáma královny Filipy z Hainault.

 Jindřich Beaumont, 3. baron Beaumont (4. dubna 1340 – 25. července 1369), první manžel Markéty z Vere, dcery Jana z Vere, 7. hraběte z Oxfordu a jeho manželky Maud de Badlesmere. Jindřich měl s Markétou syna Jana Beaumonta, 4. barona z Beaumontu.

Druhé manželství 
Dne 5. února 1344 se Eleonora v kostele Ditton, Stoke Poges v Buckinghamshire provdala za Richarda FitzAlana, 10. hraběte z Arundelu.

Richardovo předchozí manželství s Isabelou Despenserovou bylo uzavřeno ještě v jejich dětství. To bylo s povolením papeže zrušeno, když Isabela přestala být po popravě svého otce pro Richarda důležitá. Papež Klement VI. manželství anuloval, z potomků učinil bastardy a Richardovi poskytl dispens pro jeho druhý sňatek se ženou, s níž žil v cizoložném vztahu.

Eleonora měla ze svého druhého manželství s Richardem sedm potomků:

 Richard FitzAlan, 11. hrabě z Arundelu (1346–1397)
 Jan FitzAlan, 1. baron z Arundelu (1348–1379)
 Tomáš Arundel, arcibiskup canterburský (1353–1414)
 Jana FitzAlanová, hraběnka z Herefordu (1347–1419), manželka Humphreyho de Bohun, 7. hraběte z Herefordu
 Alice FitzAlan, hraběnka z Kentu (1350–1416), manželka Tomáše Hollanda, 2. hraběte z Kentu
 Marie FitzAlanová (?–1396), manželka Jana Le Strange, 4. lorda Strange z Blackmere
 Eleonora FitzAlanová (1356–před 1366

Pozdější život 
Eleonora zemřela 11. ledna 1372 v Arundelu a byla pohřbena v klášteře Lewes v Sussexu. Manžel ji přežil o čtyři roky a poté byl pohřben po jejím boku. Richard ve své vůli požaduje, aby byl pohřben "u hrobky Eleonory z Lancasteru, mé manželky, a přeji si, aby má hrobka nebyla vyšší než její, aby na mém pohřbu nebyli žádní muži ve zbrani, koně, pohřební vozy nebo jiná pompa, ale aby bylo povoleno pouze pět pochodní...jako bylo na pohřbu mé ženy."

Pamětní podobizna připisovaná Eleonoře a jejímu manželovi v Chichesterské katedrále je oslavována v básni "An Arundel Tomb (Arundelská hrobka)" od Philipa Larkina.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 11. září
Narození v roce 1318
Úmrtí 11. ledna
Úmrtí v roce 1372
Úmrtí v Arundelu
Plantageneti
Pohřbení v klášteře Lewes
Ženy